Mattias Johansson, född 1991, är en svensk bandyspelare. Han representerar Frillesås BK.

2007-08 utsågs Mattias Johansson till årets pojkspelare i svensk bandy

Till säsongen efter 2008-09 vid 16 års ålder lämnade han moderklubben Frillesås för elitserielaget IFK Kungälv

Efter fem säsonger som ordinarie på IFK Kungälvs mittfält valde han att lämna för Villa Lidköping där han skrev på för ett år med en option på två år.

2014 skrev han på ett nytt ettårskontrakt istället för tvåårsoptionen som fanns i hans förra kontrakt.

Han har också representerat svenska u-23 landslaget.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i IFK Kungälv
Spelare i Villa Lidköping BK
Födda 1991
Levande personer
Män